После́дний день:

 Последний день — российская рок-группа;
 Последний день — французский фильм 2004 года;
 Последний день — фильм 2009 года.
 Последний день — российский четырёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Кима Дружинина, снятый в 2014 году.
 Последний день — фильм 2013 года.
 Последний день — фильм 2017 года.

 Последний день — цикл документальных фильмов телеканала «Звезда».

См. также фильмы
 Последний день актрисы Марыськиной
 Последний день Анастасии Цветаевой
 Последний день будущего
 Последний день Булкина И. С.
 Последний день войны
 Последний день детства
 Последний день Земли
 Последний день зимы
 Последний день Карлоса
 Последний день лета  (фильм, 1958)
 Последний день лета (фильм, 2007) 
 Последний день матриархата
 Последний день медового месяца
 Последний день этого лета